Крейг Беру́би (; род. 17 декабря 1965, Калаху, Альберта, Канада) — бывший канадский хоккеист, нападающий. С ноября 2018 исполняет обязанности тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз». Провёл в НХЛ 17 сезонов в составе клубов «Филадельфия Флайерз», «Торонто Мейпл Лифс», «Калгари Флеймз», «Вашингтон Кэпиталс» и «Нью-Йорк Айлендерс». С октября 2013 по апрель 2015 являлся главным тренером клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Игровая карьера 

Крейг Беруби провёл 1054 матча в регулярных сезонах НХЛ с 1986 по 2003 годы. Беруби, в основном, был известен как тафгай и боец. За карьеру он заработал 3149 штрафных минут, что является 7-м показателем в НХЛ всех времён.

Во время драки с Линди Раффом Беруби ударил арбитра Кевина Коллинза.

Тренерская карьера 
Перед началом сезона 2006-07 Беруби был назначен тренером клуба АХЛ «Филадельфия Фантомс», являющегося фарм-клубом «Флайерз». Однако, уже 23 октября 2006 года после существенной реорганизации «Флайерз» Беруби был переведен в тренерский состав «Летчиков». 22 октября 2006 года генеральный менеджер «Флайерз» Бобби Кларк ушёл в отставку со своего поста, а главный тренер Кен Хичкок был освобожден от своих обязанностей. Бывший помощник тренера Джон Стивенс был назначен новым главным тренером, а Беруби, в свою очередь, стал его помощником. На протяжении сезона 2007-08 Беруби исполнял обязанности главного тренера «Филадельфия Фантомс». 13 июня 2019 года стал обладателем Кубка Стэнли как главный тренер «Сент-Луис Блюз».

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 2000 и более штрафных минут за карьеру

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database
 Статистика на сайте Hockey-Reference.com
 Биография на сайте Legends of Hockey
 Профиль на сайте NHL.com

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Филадельфия Флайерз»
Тафгаи НХЛ
Тренеры — обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Незадрафтованные игроки НХЛ